Logone Oriental steht für:

 Logone Oriental (Fluss), Alternativname für den Pendé, einem Fluss im Tschad und der Zentralafrikanischen Republik
 Logone Oriental (Provinz), eine Provinz im Tschad